Бульва́р Сенкéвича — бульвар в районе Лефортово Юго-Восточного административного округа Москвы.

Происхождение названия 
Наименование бывшему безымянному проезду присвоено 6 ноября 2018 года[ в память о Ю. А. Сенкевиче — советском и российском учёном-медике, тележурналисте и путешественнике, продюсере, кандидате медицинских наук, полковнике медицинской службы, лауреате Государственной премии СССР, академике Российской телевизионной академии, президенте Ассоциации путешественников России, ведущем старейшей телепередачи советского и российского телевидения «Клуб путешествий».

Описание 
Бульвар отходит от шоссе Энтузиастов на рекультивируемой и застраиваемой территории бывшего металлургического завода «Серп и Молот».
Прокладка бульвара только начата, ведётся строительство новых кварталов жилого комплекса «Символ». Согласно проекту планировки, по мере застройки бульвар будет продлён до улицы Золоторожский Вал.

Здания и сооружения 
Жилые дома и другие сооружения в настоящий момент только строятся.

Общественный транспорт 
По самому бульвару общественный транспорт не проходит. Вблизи начала бульвара, на шоссе Энтузиастов, расположена остановка общественного транспорта «Старообрядческая улица».

Трамваи 
 12 — 2-я улица Машиностроения — 16-я Парковая улица
 38 — Черёмушки — 3-я Владимирская улица
 46 — Малый Калитниковский проезд — Сокольническая Застава

Автобусы 
 125 — Улица Молостовых — Красноказарменная площадь
 340 — Станция метро «Римская» — Смирновская ул.
 365 — Станция метро «Римская» — Смирновская ул., 25
 567 — Станция метро «Марксистская» — Смирновская ул., 25
 730 — Гаражная улица — станция метро «Римская»
 м8 — Станция метро «Лубянка» — Дангауэровка
 т53 — Станция метро «Таганская» — платформа Новогиреево
 н4 — Станция метро «Китай-город» — Новокосино

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2018 году